Sonderschule steht für:
 Sonderschule (Deutschland), veraltete Bezeichnung, siehe Förderschule (Deutschland)
 Sonderschule (Österreich), dort sonderpädagogische Pflichtschulart

Siehe auch:
 Hilfsschule
 Spezialschule
 Inklusive Pädagogik
 Sonderpädagogik im Nationalsozialismus